Michal Kadlec ist der Name folgender Personen:

* Michal Kadlec (Fußballspieler, 1976) (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Michal Kadlec (Fußballspieler, 1984) (* 1984), tschechischer Fußballspieler
 Michal Kadlec (Radsportler) (* 1985), tschechischer Radsportler